Bernat III d'Armanyac (?-1110), comte d'Armanyac (1098-1110) 
 Bernat III de Besalú (?,~1065 - ?,1111), darrer comte de Besalú i Ripoll (1097-1111) 
 Bernat III o Bernat Plantapilosa, comte de Tolosa
 Bernat III de Bigorra († 1113), comte de Bigorra (1090 -1113)
 Bernat III de Cabrera (? – Tordehumos, Castella, 1368), vescomte de Cabrera, de Bas i comte d'Osona 
 Bernat III de Centelles, cavaller català del llinatge dels Centelles, senyor de la baronia de Centelles 
 Bernat III de Pallars Sobirà (? - 1199), comte de Pallars Sobirà (1182-99) 
 Bernat III de Saxònia-Meiningen (Meiningen, 1851 - Berlín, 1928), últim sobirà del ducat de Saxònia-Meiningen